Moritz Wilhelm ist der Name folgender Herrscher:

 Moritz Wilhelm (Sachsen-Zeitz) (1664–1718), Herzog von Sachsen-Zeitz 
 Moritz Wilhelm (Sachsen-Merseburg) (1688–1731), Herzog von Sachsen-Merseburg